David Felgate ist der Name folgender Personen:

* David Felgate (Fußballspieler) (* 1960), walisischer Fußballspieler
 David Felgate (Tennisspieler) (* 1964), britischer Tennisspieler